|-
| 89601 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89602 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89603 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89604 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89605 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89606 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89607 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89608 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89609 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89610 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89611 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89612 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89613 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89614 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89615 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89616 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89617 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89618 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89619 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89620 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89621 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89622 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89623 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89624 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89625 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89626 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89627 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89628 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89629 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89630 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89631 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89632 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89633 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89634 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89635 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89636 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89637 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89638 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89639 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89640 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89641 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89642 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89643 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89644 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89645 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89646 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89647 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89648 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89649 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89650 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89651 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89652 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89653 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89654 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89655 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89656 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89657 - || || 9 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89658 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89659 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89660 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89661 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89662 - || || 21 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89663 - || || 17 de desembre, 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89664 - || || 19 de desembre, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89665 - || || 20 de desembre, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89666 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89667 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89668 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89669 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89670 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89671 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89672 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89673 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89674 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89675 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89676 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89677 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89678 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89679 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89680 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89681 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89682 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89683 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89684 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89685 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89686 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89687 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89688 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89689 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89690 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89691 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89692 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89693 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89694 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89695 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89696 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89697 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89698 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89699 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89700 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9